Sannicolesi – abitanti di Marina di San Nicola
Sannicolesi – abitanti di Ponte San Nicolò
Sannicolesi – abitanti di San Nicola Arcella
Sannicolesi – abitanti di San Nicola Baronia
Sannicolesi – abitanti di San Nicola Manfredi
Sannicolesi – abitanti di San Nicola da Crissa
Sannicolesi – abitanti di San Nicola dell'Alto
Sannicolesi – abitanti di San Nicola l'Arena
Sannicolesi – abitanti di San Nicola la Strada
Sannicolesi – abitanti di San Nicolò a Tordino
Sannicolesi – abitanti di San Nicolò di Celle
Sannicolesi – abitanti di Sannicola